

Patronyme 

 Christian Storz (1865-1943), avocat et homme politique allemand.
 Daniel Storz (1948-), photographe belge, artiste plasticien et éditeur belgo-suisse.
 Erich Storz (1927-2016), chanteur, producteur et éditeur de musique allemand.
 Harry Storz (1904-1982), athlète allemand spécialiste du 400 mètres.

Entreprise 
 Karl Storz Endoskope, entreprise allemande de matériel médical.